Darren ist ein im englischen Sprachraum gebräuchlicher männlicher Vorname irischer Herkunft mit der Bedeutung „groß“ bzw. nach anderer Ableitung eine Variante des Vornamens Darrell. Der Name war ursprünglich ein Familienname; als Vorname ist Darren erst seit dem 20. Jahrhundert in Gebrauch.

Namensträger

Vorname 

 Darren Anderton (* 1972), englischer Fußballspieler
 Darren Appleton (* 1978), englischer Poolbillardspieler
 Darren Aronofsky (* 1969), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Darren Barr (* 1985), schottischer Fußballspieler
 Darren Barrett (* 1967), kanadischer Jazztrompeter
 Darren Bent (* 1984), englischer Fußballspieler
 Darren Lynn Bousman (* 1979), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Darren Bundock (* 1971), australischer Segler
 Darren Campbell (* 1973), britischer Leichtathlet
 Darren Clark (* 1965), australischer Leichtathlet

 Darren Criss (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Darren Dalton (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Darren Debono (* 1974), maltesischer Fußballspieler
 Darren Elias (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Darren Fenn (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Darren Ferguson (* 1972), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Darren Fichardt (* 1975), südafrikanischer Berufsgolfer
 Darren Fletcher (* 1984), schottischer Fußballspieler
 Darren Gough (* 1970), englischer Cricketspieler
 Darren Hall (* 1965), englischer Badmintonspieler
 Darren Haydar (* 1979), kanadischer Eishockeystürmer
 Darren Hayes (* 1972), australischer Popsänger
 Darren Helm (* 1987), kanadischer Eishockeystürmer
 Darren Huckerby (* 1976), englischer Fußballspieler
 Darren Hughes (* 1965), englischer Fußballspieler
 Darren James (* 1965), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Darren Jay (* 19**), Drum-and-Bass-Produzent und DJ
 Darren Jensen (* 1960), kanadischer Eishockeytorhüter
 Darren Kandler (* 1975), britischer Rapper (Klashnekoff)
 Darren Lapthorne (* 1983), australischer Radrennfahrer
 Darren Le Tissier (* 1968), britischer Badmintonspieler
 Darren Lill (* 1982), südafrikanischer Radrennfahrer
 Darren Manning (* 1975), britischer Rennfahrer
 Darren Matthews (* 1968), britischer Wrestler
 Darren McCarty (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Darren McCormack (* 1988), schottischer Fußballspieler
 Darren McGavin (1922–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Darren McGregor (* 1985), schottischer Fußballspieler
 Darren O’Dea (* 1987), irischer Fußballspieler
 Darren O’Neill (* 1985), irischer Boxer
 Darren Pang (* 1964), kanadischer Eishockeytorhüter und Sportkommentator
 Darren Potter (* 1984), irischer Fußballspieler
 Darren Purse (* 1977), englischer Fußballspieler
 Darren Rumble (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Darren Shan (* 1972), britisch-irischer Fantasy- und Kinderbuchautor
 Darren Star (* 1961), US-amerikanischer Fernsehregisseur und -produzent
 Darren Styles (* 1975), englischer DJ
 Darren Sutherland (1982–2009), irischer Boxer
 Darren Turcotte (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Darren Van Impe (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Darren Ward (Fußballspieler, 1974), walisischer Fußballtorhüter
 Darren Ward (Fußballspieler, 1978), englischer Fußballspieler
 Darren Woodson (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Familienname 
 James Darren (* 1936), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Regisseur
 Kurt Darren (* 1970), südafrikanischer Musiker und Musikproduzent

Weblinks 
 Darren auf en.wiktionary.org

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname